Джон Ли Уильямсон (; 10 ноября 1951 года, Нью-Хейвен, Коннектикут — 30 ноября 1996 года, там же) — американский профессиональный баскетболист, играл в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший три из девяти сезонов её существования, плюс пять неполных сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Двукратный чемпион АБА в сезонах 1973/1974 и 1975/1976 годов в составе команды «Нью-Йорк Нетс».

Ранние годы 
Джон Уильямсон родился 10 ноября 1951 года в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут), где посещал среднюю школу Уилбур Кросс, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Средней школы Уилбур Кросс